San Fantino il Giovane – anche noto come il Monaco o l'Egumeno.
San Fantino il Vecchio – anche noto come il Taumaturgo o il Cavallaro.